Donatella Maiorca (née en 1957), réalisatrice et scénariste italienne.
 Enzo Maiorca (1931-2016), plongeur italien.
 Rossana Maiorca (1951-2005), plongeuse italienne.